Хабиби (от  — «(мой) любимый») — многозначный термин.

 Персоналии
 Хабиби (ок. 1470—1520) — азербайджанский поэт.
 Хабиби (1890—1980) — узбекский поэт.
 Хабиби, Бухаруддин Юсуф (1936—2019) — президент Индонезии в 1998—1999.
 Хабиби, Имам Али (род. 1931) — иранский борец, олимпийский чемпион 1956.
 Хабиби, Хасан (1937—2013) — иранский государственный деятель.
 Хабиби, Эмиль (1922—1996) — палестинский прозаик.

Литературные произведения 
  — роман (1997) палестино-американского автора Наоми Шихаб Най.
  — графический роман (2011) Крэйга Томпсона.

Музыкальные коллективы
  — американская рок-группа.
  — австралийский музыкальный коллектив.

Прочее
  — новозеландская скаковая лошадь.

См. также 
 Хабиб